Bobilis peut désigner :
 le bobilis (ou bebil), une langue du Cameroun ;
 les Bobilis, une population du Cameroun ;
 un canton du Cameroun dans le département du Lom-et-Djérem.